Austria:
 Schiefling am Wörthersee – gmina targowa w kraju związkowym Karyntia, w powiecie Klagenfurt-Land  
 Schiefling im Lavanttal – dzielnica Bad St. Leonhard im Lavanttal